Biały – barwa biała
Biała odmiana człowieka
 Trzy kolory. Biały – film z 1993

 Osoby o nazwisku Biały
 Jan Biały (1897–1984), oficer, pilot, d-ca 304, cichociemny
 Julian Józef Biały (1861–1941), ksiądz rzymskokatolicki
 Juliusz Biały (1931–), dyplomata
 Leszek Biały (1940–), nauczyciel, polityk
 Leszek Biały (1954–), tłumacz, pisarz
 Leszek Biały (1919–1945), oficer
 Marcin Biały (1830–1923), duchowny rzymskokatolicki
 Marcin Biały (1988–), hokeista
 Marek Biały (1949–), inżynier, działacz opozycyjny, samorządowiec
 Paweł Biały (1976–), piłkarz ręczny
 Roman Biały (1888–1919), działacz niepodległościowy, żołnierz
 Stanisław Biały, kasztelan trocki na przełomie XV i XVI wieku
 Stanisław Biały (1868–1932), prawnik, polityk, działacz społeczny
 Stanisław Biały, szachista, medalista  
 Wiktor Biały (1889–1924), działacz ruchu robotniczego
 Witold Biały (1915–1986), duchowny rzymskokatolicki

 Osoby o przydomku Biały
 Henryk III Biały (–1266), książę z dynastii Piastów
 Konrad VII Biały (–1452), książę z dynastii Piastów
 Konrad X Biały (–1492), książę z dynastii Piastów
 Leszek Biały (1184/1185–1227), książę z dynastii Piastów
 Władysław Biały (–1388), książę z dynastii Piastów kujawskich